Brodeur ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Brodeur (1930–2013), kanadischer Eishockeytorwart und Sportfotograf
 Louis-Philippe Brodeur (1862–1924), kanadischer Richter und Politiker
 Martin Brodeur (* 1972), kanadischer Eishockeytorwart
 Mathieu Brodeur (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Mike Brodeur (* 1983), kanadischer Eishockeytorwart
 Richard Brodeur (* 1952), kanadischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Brodeur Peninsula, eine Halbinsel im Norden Kanadas